Гядри может означать:

 Гядри, Джовалин (1899—1974) — албанский инженер.
  — село в Албании.
 Гядри (авиабаза) — авиабаза.
 Гядри (река) — река в Албании.